Marockokrisen kan syfta på:

Första Marockokrisen – en stormaktskonflikt mellan 1905 och 1906 om Marockos framtida statsrättsliga status som inbegrep Frankrike och Tyskland
Andra Marockokrisen – en internationell kris som uppstod efter det att den tyska kanonbåten SMS Panther skickats till den marockanska hamnstaden Agadir den 1 juli 1911